State ("stato" in lingua inglese) può indicare:

 State Magazine – rivista statunitense
 State – album di Todd Rundgren del 2013
 State – azienda di tecnologie informatiche inglese
 State pattern – uno dei design pattern della programmazione ad oggetti

Pagine correlate 
 The State
 States (disambigua)

Altri progetti